El nombre de Zapaleri puede referirse a:

 El volcán o cerro Zapaleri, cumbre trifinia entre la Argentina, Bolivia y Chile.
 El río Zapaleri, un curso fluvial compartido por la Argentina, Bolivia y Chile.
 La laguna Zapaleri o Pelada, laguna situada en el sur de Bolivia, dentro de la reserva nacional de fauna andina Eduardo Abaroa.
 Las serranías de Zapaleri, un encadenamiento montañoso entre la Argentina, Bolivia y Chile al cual pertenece el cerro homónimo.
 El Paso Zapaleri, un cruce internacional entre la Argentina y Chile, no habilitado; solo apto para tránsito con mulas.